Illorsuit Qeqertaat bezeichnet:
 Illorsuit Qeqertaat (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuit Qeqertaat (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illorsuit Qeqertaat (Inselgruppe) (Schade Øer), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland